Johann Linck ist der Name folgender Personen:
 Johann Linck (1831–1900), Schweizer Fotograf
 Johann Bernhard Linck (1606–1671), österreichischer Geistlicher und Autor 
 Johann Georg Linck (1707–1746), deutscher Bildhauer